Jbel Akhdar, Jabal Akhdar, Jebel Akhdar, Djebel Akhdar, al Jabal al Akhdar ou Monte Akhdar pode referir-se a:

 Jabal Acdar (distrito) — distrito da Líbia
 Jabal Acdar (província) — antiga província da Líbia
 Jebel Akhdar (Omã) — região pertencente à cadeia montanhosa de al-Hajar

Desambiguações de topônimos